The Collection ("la collezione" o "la raccolta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Collection – film del 2012 diretto da Marcus Dunstan

Musica 
 The Collection – album degli Ultravox del 1984
 The Collection – album dei Ten Years After del 1985
 The Collection – album dei Thin Lizzy del 1985
 The Collection – album dei Clannad del 1986
 The Collection – album di Barry White del 1988
 The Collection – album dei Judas Priest del 1989
 The Collection – album dei Bloodgood del 1991
 The Collection – album dei Gryphon del 1991
 The Collection – album di Amanda Lear del 1991
 The Collection – album di Klaus Nomi del 1991
 The Collection – album degli Spandau Ballet del 1997
 The Collection – album dei Whodini del 1999
 The Collection – album dei Quiet Riot del 2000
 The Collection – album degli Angel del 2000
 The Collection – album dei Talk Talk del 2000
 The Collection – album dei Bachman-Turner Overdrive del 2001
 The Collection – album dei Fastway del 2001
 The Collection – album dei The Moody Blues del 2001
 The Collection – compilation dei 98 Degrees del 2002
 The Collection – album degli Anthrax del 2002
 The Collection – album degli Ugly Kid Joe del 2002
 The Collection – album dei Legs Diamond del 2003
 The Collection – album dei Cast del 2004
 The Collection – album di Grace Jones del 2004
 Alanis Morissette: The Collection – album di Alanis Morissette del 2005
 The Collection – album delle Atomic Kitten del 2005
 The Collection – album di David Bowie del 2005
 The Collection 1999-2006 album dei Sonata Arctica del 2006
 The Collection – album dei Blue del 2007
 The Collection – raccolta di 8 dischi dei Toto del 2008
 The Collection – album di Michael Jackson del 2009
 The Collection – album dei Japan del 2009
 The Collection – album dei The Alan Parsons Project del 2010
 The Collection – album di Vangelis del 2012
 The Collection – album di Alexandra Stan del 2015
 The Collection – compilation dei Spandau Ballet del 2015

Teatro 
 La collezione (The Collection) – opera teatrale di Harold Pinter del 1961

Televisione 
 The Collection – serie televisiva franco-britannica del 2016